Fruwirth est un patronyme germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1810-1878), peintre et historien autrichien ;
  (1862-1930), agronome autrichien, fils du précédent.

Patronyme germanique
Patronyme autrichien